Pauluskapelle steht für:
 Pauluskapelle (Burg Bischofstein)
 Pauluskapelle (Damaskus)
 Pauluskapelle (Ubstadt)